Mortlock-Inseln bzw. (engl.) Mortlock Islands bezeichnet:
 eine aus drei Atollen bestehende Inselgruppe der Karolinen, siehe Mortlock Islands
 eine polynesisches Exklave, nordöstlich der Insel Bougainville (Papua-Neuguinea), siehe Takuu

Siehe auch:
 Mortlocks, eine Inselregion